Governo Piñera I – governo del Cile in carica dal marzo 2010 al marzo 2014
Governo Piñera II – governo del Cile in carica dal marzo 2018